Belin je lahko:
 Belibog ali Belin, slovansko božanstvo
 Belin (priimek) - priimek več znanih ljudi
 Belin (opera) - prva slovenska opera
 predstavnik belinov, družine metuljev